Base transceiver station, de officiële aanduiding voor een GSM-mast
 BTS (band) of Bangtan Boys, een Zuid-Koreaanse boyband